Le terme humanoïde, adjectif ou nom commun, signifie « qui ressemble aux êtres humains ».

Robotique et science-fiction 
 Un robot humanoïde est un robot construit à l'image d'un être humain.

Littérature, musique et télévision 
 Les Humanoïdes, un roman de science-fiction de l’auteur américain Jack Williamson paru en 1948
 The Creation of the Humanoids, un film américain réalisé par Wesley Barry, sorti en 1962 
 Les Humanoïdes associés, une maison d'édition de bandes dessinées fondée en 1974
 L'Humanoïde, un film italien réalisé par Aldo Lado, sorti en 1979 
  The Humanoid, un film anime japonais de Shin’ichi Masaki, sorti en 1986
 Humanoid, un album du groupe allemand Tokio Hotel, sorti en 2009